Карица може да се отнася за няколко села в Гърция:

 Карица, село в Егейска Македония
 Карица (дем Месолонги) 
 Карица (дем Зица) 
 Карица (Лимни Пластира) 
 Карица (дем Агия)